Il singolare  del Roma Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniel Köllerer era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Federico Delbonis.

del Bonis ha battuto in finale 6–4, 6–3 Florian Mayer.

Teste di serie

  Florian Mayer (finale)
  Daniel Brands (quarti di finale)
  Daniel Köllerer (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (ritiro)

 Rui Machado (semifinali)
 Frederico Gil (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Dustin Brown (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Reference

Roma Open 2010